Горана може бити:

 Горана (име), женско име
 Горана (Бар), село у општини Бар, Црна Гора

Види још 
 Горан (вишезначна одредница)
 Гора (вишезначна одредница)